Codd ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar F. Codd (1923–2003), britischer Mathematiker und Datenbanktheoretiker
 George P. Codd (1869–1927), US-amerikanischer Politiker
 Leslie Edward Wostall Codd (1908–1999), südafrikanischer Botaniker
 Pat Codd († 2006), irischer Politiker

Siehe auch:

 Cape Cod
 COD
 Cot
 Cott
 Cote
 Kott